Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Golden Valley (Golden Valley County) :
comté de Golden Valley (Dakota du Nord) ;
comté de Golden Valley (Montana).